Grim Tales from Down Below es un webcomic estilo manga basado en algunos personajes de la serie animada The Grim Adventures of Billy & Mandy (también conocida como Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy) de Cartoon Network, cuyo creador original es Maxwell Atoms.

Dibujado por el artista Bleedman, un fan de la serie, y hosteado por Snafu Comics en inglés, el cómic se basa en las aventuras de la Familia Grim, principalmente en los hijos, Grim Jr. (alias Junior) y MiniMandy (alias Minnie). Este cómic (o doujinshi) es de un tono bastante oscuro y entrelaza diversos mundos de ficción, mostrándonos así un sinfín de personajes de otras series, como Spawn, The Nightmare Before Christmas, Danny Phantom, entre algunos otros.

Trama
Se tiene prevista dos sagas, la primera en donde se relatara como MiniMandy obtiene su aspecto actual y una segunda en donde se refiere a la historia de Junior y "Her" (Ella). 

La historia comienza en la primera visita de Grim Jr. y MiniMandy a la ciudad de Halloween hace tres días, y se revela el recelo y la envidia que existen entre los hermanos, influyendo principalmente que MiniMandy tiene poderes especiales. En el enfrentamiento con Oogie Boogie, MiniMandy es asesinada y le sede sus poderes a Junior; sin embargo, este no puede controlarlos por completo, creando un monstruo que devora almas, poniendo en peligro a los ciudadanos. En un intento de rescatarlo, Grim (Puro Hueso en Hispanoamérica), junto a Clockwork (Reloj en Hispanoamérica), entran al interior del monstruo encontrándose con Nergal, y se revela la verdadera historia sobre el origen de los niños y sus poderes.

En la segunda aventura, Junior conoce a Her y claro está siempre hay alguien con celos, pero esta vez la celosa es MiniMandy.

Personajes

Grim 
Conocido como "Puro Hueso", él es la muerte en persona el "Grim Reaper", casado con Mandy, tienen dos hijos. Durante su "amistad" forzada con Billy y Mandy comenzó a desarrollar un extraño sentimiento que no podía explicar hacia Mandy lo que lo llevaba a aumentar periódicamente la arena de su reloj de la vida (su tiempo de vida), cuando Mandy lo descubre dice ser inmortal a lo que Grim le responde "No exactamente, simplemente no morirás hasta que yo quiera". Dicho esto, Mandy libera a Grim de sus "servicios" diciendo "ya no somos amigos, la apuesta se acabó". Grim desconcertado pregunta por Billy, Mandy le dice que no se preocupe por él, que no notara su ausencia (y efectivamente no lo nota ya que Mandy le entrega una escoba con túnica negra).

Mamá Mandy  
Temida por todos los demonios, antes de irse al inframundo era alcaldesa de la ciudad y por las noches una asesina. "Puro Huesos" le pidió que se casara con ella disfrazado de Joe Black. Tienen 2 hijos.Mama Mandy ya conocía al grim de la serie las macabras aventuras de Billy y Mandy .Él era el mejor amigo de Billy y el esclavo de Mandy acausa de una apuesta. Ha tenido hijos de 3 hombre distintos a espaldas de Grim. MinnieMandy está celosa de sus atributos físicos llegando a comparar su físico al de su madre, mandy al notarlo le dice que deje de hacer eso.

Grim Jr. 
Hijo de Mandy Y Grim, nació (o mejor dicho murió) a través de un aborto y por ello la estructura de su cuerpo es el de un esqueleto. Es apodado Junior, y su relación con sus padres es muy fría, donde además odia a su media hermana Minimandy (Minnie) por llamar siempre la atención de su tío Nergal Jr. (aunque el no sabe la verdadera relación de ambos sino hasta más tarde cuando también se revela a los lectores). Él no posee poderes de Segador como los de Grim, ni de ninguna otra índole, aunque después de que su hermana fuera masacrada por Calabazaneitor, Minnie le da su ojo derecho y así Junior adquiere los poderes Nergal de su hermana.

Tras ser guiado brevemente por Nergal en su subconsciente, Junior destroza el Calabazaneitor con sus recién adquiridos poderes de Nergal, y antes de poder hacer lo propio con Oggie Booguie, un ángel guerrero, Redeemer (un personaje de Spawn), baja donde se encuentra el alma de MinnieMandy para llevársela al Cielo, por la pureza de su corazón. Junior le planta cara, pero desgraciadamente, ni con sus nuevos poderes no son rival para él. Solo puede ver impotente, como Minnie le dice adiós, mientras se marcha con Redeemer. El parásito Nergal de Junior, aprovechando el estado de conmoción del chico, se fusiona con los restos del Calabazaneitor, formando el monstruo conocido como Demonio Reaper, dejando la voluntad del chico completamente apagada. En ese momento, Clockwork, el fantasma que controla el tiempo, se pone en marcha, liberando a Dark Danny de su prisión, para detener al monstruo. En el momento en que logran noquearlo, este y Grim entran dentro de la criatura para salvar a Junior.

Cuando Girm y Clockwork están en su interior, les recibe Nergal, o mejor dicho, una manifestación suya, donde tras una violenta charla (por parte de Grim), logran encontrar el alma de Junior (que muestra una apariencia humana), en brazos del cadáver de Minnie, poseído por el parásito Nergal. Tras salir de allí, Clocwork se lleva el alma de Junior a otro reino del inframundo, con la intención de que cumpla una misión: salvar a Minnie.

Allí, Junior se encuentra con Redentor de nuevo, y se entera de que el alma de Minnie ha sido robada justo a las puertas del cielo. Mientras vagan sin un aparente rumbo fijo, Redentor se da cuenta de que los ojos del chico son diferentes, uno, el de su hermana, es gris claro. El otro, de un azul claro como las estrellas del cielo, es suyo (posiblemente una herencia genética de su padre biológico). Tras eso, se topan con una niña sin manos (Mimi), y con una araña gigantesca, que responde al nombre de Jeff y les invita a su casa. Lamentablemente para ellos, es una trampa de Him, donde se ve cómo la niña Mimi se transforma en una versión femenina del demonio con pinzas y todo. Him, emocionado por la aparición del monstruo que Junior y su hermana han creado, intenta ganarse la confianza de Junior para que se une a él, mediante una manipulada Minnimandy, a la que han dejado libre su amor por su hermano,(o sus deseos ocultos) por su hermano. Tras eso, Junior también es testigo de otra de sus caras de la que no conocía; cuando esta realmente furiosa, donde exclama que si ella no puede tenerlo, entonces nadie podrá, intentando decapitarle con una guadaña que ella invoca. En un momento desesperado, y tras un consejo de Nergal en su cabeza, Junior se ve forzado a besar en los labios a Minnie (o eso, o le cortaba la cabeza), algo que él no quería. Him, molesto por ver que sus planes no estaban dando sus frutos, decidió simplemente llevarse el alma de Minnie, para poder controlar al Demonio Reaper. Junior intenta salvarla, sin éxito, hasta que con la ayuda de Redentor y un arrepentido Jeff, logran poner a Minnie a salvo. Por su parte, Mimi protege a Jeff de un enfurecido Him, y se van al Limbo, donde la araña le explica la triste historia de la niña demonio, y se hacen "amigos para siempre". Lamentablemente, esto solo es temporal porque sabían que Him los encontraría y cuando eso ocurriera, sería un infierno. En ese momento, Clockwork reaparece para llevarse a Junior de vuelta a su mundo, a pesar de la negativa de este. Antes de irse, le promete a Jeff y a Mimi que cuando fuera más fuerte, los ayudaría a librarse de ese demonio.

De vuelta en Halloween Town, Junior se topa casi de bruces con el demonio reaper, y este lo agarra como si fuera un muñeco de trapo. El parásito ha ganado mucho poder, por lo que ni la reincorporación de Minnie (echada de las puertas del cielo por sus sentimientos a su hermano), logran detenerlo. De nuevo dentro de la bestia, se reencuentra con la manifestación de Nergal, que ahora tiene un cuerpo, para ser desmembrado por el demonio Nergal por ayudar a escapar a Junior. Tras ayudar a Minnie, Junior es testigo de como Nergal y su hermana intentan controlar a la bestia. Tras un rato, (y un ataque a traición por parte de Dark Danny), Junior se queda como estaba, pero aun siendo controlado por el parásito, hasta que Minnie logra calmarlo.

Tras esos acontecimientos, con la guía de su padre y la ayuda de los habitantes de Halloween Town, logran un cuerpo nuevo para Minnie.

Más adelante, Junior esta en su castillo, practicando con su hermana para controlar a su mitad Nergal (jugando a Twister), hasta que son invadidos por un intruso, que resulta ser Mimi. Cuando intenta hablar con ella, Mimi le da una paliza digna de Mortal Kombat, llegando a arrancarle la cabeza (ya que está muy resentida con él, ya que para ella, él no cumplió su promesa de salvarla a ella y Jeff, y este fue decapitado por Him, por traicionarle). Tras ser testigo de una rápida y violenta pelea entre Mimi y Minnie, se queda atrapado junto a su hermana con estacas, en una posición algo comprometedora (a su hermana no parece importarle).

Más tarde, es liberado por su padre, de una forma un tanto brusca, y es testigo, junto con su familia, del peor temor de Mimi, gracias a la mano del terror, un artefacto que estaba en la sala de trofeos de su madre, Mandy. Tras eso, Junior se encara a su madre (y recibiendo una paliza por parte de esta), para proteger a una indefensa Mimi humana (ya que le extrajeron su esencia de demonio), llegando a insultarla, algo que parece satisfacer a Mandy, puesto que por un tiempo pensó que su hijo era un calzonazos como su padre, permitiendo que se quedara con Mimi como mascota, no sin antes advertirle de que jamás volviera a tocar su colección, o la chica formaría parte de ella. Junior se la lleva a su habitación, dejando a Minnie con un sentimiento de furia oculto (como una bomba a punto de estallar).

Tras una charla con Nergal, Junior intenta convencer a Mimi de que no es su enemigo, pero esta, actuando de forma casi animal, lo agrede. Pasaría tiempo antes de que ella mostrara algo de confianza con Junior.

MinnieMandy 
Es algo así como la típica chica popular que lo tiene todo, aunque con su respectivo y oscuro secreto: tal vez sea hija de Mandy, sin embargo su padre biológico no es Grim, pues esta Mandy contrajo relaciones con Nergal Jr, y el producto de esa mezcla fue ella, por lo tanto, es media hermana de Grim Jr; es una chica de pocas palabras y tiende a ser extremadamente educada y detallista al hablar, posee habilidades para bailar, cantar, hablar bien, es el centro de atención a donde va, es educada por Miss Helga G. Pataki y entrena sus poderes nergal con su padre Nergal Jr y está enamorada de su medio hermano es asesinada y va al cielo aun siendo parte demonio por salvar a su hermano al final se convierte en zombi.

Antes de que su alma pudiera llegar al cielo, es secuestrada por un misterioso personaje (Mimi), y llevada a un reino controlado por uno de los demonios más malvados y crueles, Him. Mediante sus malas artes, deja que los sentimientos reprimidos de Minnie por su hermano florezcan, intentando así "seducir" a Junior, cuya alma estaba allí para rescatar a Minnie de las tenazas de Him. Lamentablemente, el demonio muestra el lado más oscuro de la chica, mostrándola como la viva imagen de Mandy cuando esta furiosa (que es casi siempre). Minnie ama a su hermano hasta el punto de no aceptar que pueda estar con otra chica que no sea ella, porque intenta matarle. Pero con la ayuda de Nergal (en su cabeza), Junior logra devolverle la razón a su hermana, besándola en los labios (algo que él no quería). Him se lleva a Minnie, dejando claro que su alma ahora era suya, y que con ella, controlaría al monstruo que asola el Inframundo, fruto entre los poderes de Nergal y la Muerte. Junior intenta salvarla, sin éxito, hasta que Redeemer le ayuda y se la lleva de allí.

Ya en las puertas del cielo, a Minnie se le informa que sus sentimientos por su hermano, a pesar de ser puros, eran mal vistos en el Cielo, por lo que su entrada en el cielo no sería posible (algo que ella no lamenta). Al volver a Hallowen Town, es capturada junto a su hermano por el Devorador de Almas, y dentro de este, lucha por recuperar el control. Al cabo de unos minutos, lo consigue.

Tras recomponerse del susto, Minnie recibe un nuevo cuerpo para poder verter su alma.

A pesar de que sigue siendo igual de dulce, educada e inteligente, muestra más abiertamente su amor por su hermano (rozando la posesión), así como sus celos por cualquier chica que se acerque demasiado a él.

El Tío Jack  
Rey de Halloween Town, la familia Grim va hacerles una visita para el día de Halloween, en esa visita comenzaran los problemas, buscara la manera de salvar a los niños. Además es un gran bromista y un excelente tío inmortal.

Nergal Jr. 
El tío Nergal, padrino de Junior sin embargo este personaje no aparece mucho.

Clockwork 
El señor del tiempo. Tratara de ayudar a Grim y a Jack de poder salvar el Inframundo y a los hijos de Grim, de la amenaza naciente de Halloween Town; será un tipo de guía para Junior para ayudarlo a completar la tarea que se le ha encomendado.

Dark Danny 
Enviado por Clockwork para ayudar a proteger Halloween Town, mientras Junior completa su misión.

Oogie Boogie 
Villano de Halloween Town y enemigo declarado de Jack Skellington.

Mimi 
Es la hija de Him y Blossom (Pétalo en España; Bombón en Hispanoamérica), ambos personajes de The Powerpuff Girls, la cual es muerta por su propia hija después de que su padre eliminara a la joven titán Raven, el exterminador de espectros Rene Gado e Irwin híbrido momia-vampiro. Solo la araña Jeff sobrevivió, porque para Him no podía y ni le interesaba ser padre a tiempo completo, aunque es castigado severamente después que ayudar a los hermanos Grim a escapar. Es amiga de la princesa Lady Chi de la ciudad Aku, la cual parece estar enamorada de ella y en cierto grado Mimi da señales de afecto o solo son unas amigas sin más conocidos que ellas o por naturaleza y que parece que sus padres son buenos amigos desde hace mucho tiempo. Un traje de baño rosa que usa Mimi le perteneció a Chi antes. Estas, con MinnieMandy, son tres princesas del Inframundo, si bien son siete reinos según Mandy, cinco son los que más sobresalen, pero cual es el séptimo reino no se le menciona aún, pero Malebolgia parece estar cerca de castillo de Grim.

Antes que su padre la llevara a la tierra de las almas viciadas y que le cortaran las manos, parecía confinada a una silla de ruedas, pero con una capacidad psíquica enorme, en especial para predecir amenazas o telequinesis. Después de su llegada se ve que tiene fuerza sobre humana , capacidad de vuelo pero nunca habla o casi nunca.

Lady Chi 
La tercera princesa del Inframundo, hija de Aku, que apareció recientemente. Es amiga de Mimi, pero pretende casarse con ella por el momento apenas comienza a manifestar ciertos poderes, como el cambiar de forma a causa de sus fuertes emociones por Mimi al no verla en mucho tiempo esto la desespera y logra de forma inconsciente parecerse a un tipo de reptil, si bien vuelve a su forma humana.

Enlaces externos 
 comic online

The Grim Adventures Of Billy & Mandy